Нуева Флорида има више значења:

 Нуева Флорида (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Флорида (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику